Blumenreich ist der Familienname folgender Personen:

 Franziska Blumenreich (1849–1899), österreichisch-deutsche Schriftstellerin
 Heinz Blumenreich (1877–1940) österreichischer Librettist, bekannter als Heinz Reichert
 Leo Blumenreich (1884–1932), deutscher Kunsthändler, -sammler und Mäzen
 Megan Blumenreich, US-amerikanische Pädagogin
 Paul Blumenreich (1849–1907), deutscher Schriftsteller und Zeitschriftenverleger
 Ulrike Blumenreich (* 1974), deutsche Kulturwissenschaftlerin